Алма или Альма — многозначный термин.
 Алма, Петер (1886—1969) — голландский живописец и график.

Топонимы 
 Алма — коммуна в Румынии, жудец Сибиу.
 Алма — одно из прежних названий станции Почтовая
 Алма-Ата — город в Казахстане
 Алмату — название средневекового поселения, существовавшего на месте современного города Алма-Ата в X—XIV веках.
 Алмазар — посёлок городского типа в Узбекистане
 Алмазар — станция Ташкентского метрополитена.

США 
 Алма — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.
 Алма — город в Арканзасе, США.
 Алма — город в Джорджии, США.
 Алма — деревня в Иллинойсе, США.
 Алма — город в Канзасе, США.
 Алма — город в Мичигане, США.
 Алма — город в Миссури, США.
 Алма — город в Небраске, США.
 Алма — город в Нью-Йорке, США.
 Алма — город в Техасе, США.
 Алма — город в Висконсине, США.

См. также 
 Алма-КТЖ